Skeffington ist der Familienname folgender Personen:

 John Skeffington, 14. Viscount Massereene (* 1940), britischer Peer

Skeffington ist der Name folgender Orte:
 Skeffington (Leicestershire), Ort im Harborough district, Leicestershire, England

Siehe auch:
 Das Leben der Mrs. Skeffington, US-amerikanisches Filmdrama des Regisseurs Vincent Sherman aus dem Jahr 1944